5 groszy – moneta pięciogroszowa Księstwa Warszawskiego, bita na podstawie dekretu Fryderyka Augusta, króla saskiego, księcia warszawskiego, z dnia 25 czerwca 1810 r
 5 groszy – moneta pięciogroszowa Królestwa Kongresowego okresu po powstaniu listopadowym, wprowadzona do obiegu jako następczyni monety 5 groszy polskich (1816–1832), po zatwierdzeniu 18 maja 1835 r.
 5 groszy 1835 – moneta pięciogroszowa Wolnego Miasta Krakowa
 5 groszy wzór 1923 – obiegowa moneta pięciogroszowa II Rzeczypospolitej, Generalnego Gubernatorstwa i pierwszego okresu (do 30 października 1950 r.) powojennej Rzeczypospolitej  (późniejszego PRL)
 5 groszy 1923 12/IV SW 24 – pięciogroszowa próbna moneta okolicznościowa II Rzeczypospolitej wybita z okazji wizyty w mennicy prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 5 groszy 1929 Zjazd w Poznaniu – pięciogroszowa próbna moneta okolicznościowa II Rzeczypospolitej upamiętniająca I Zjazdu Numizmatyków i Medalografów Polskich w Poznaniu
 5 groszy 1939 z otworem – obiegowa moneta pięciogroszowa Generalnego Gubernatorstwa i pierwszego okresu (do 30 października 1950 r.) powojennej Rzeczypospolitej  (późniejszego PRL)
 5 groszy 1949 – pierwsza obiegowa moneta pięciogroszowa PRL, wprowadzona 30 października 1950 r., wycofana 1 stycznia 1960 r.
 5 groszy wzór 1958 – druga obiegowa moneta pięciogroszowa PRL, wprowadzona 2 maja 1958 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 5 groszy wzór 1990 – pierwsza obiegowa moneta pięciogroszowa III Rzeczypospolitej okresu po denominacji z 1 stycznia 1995 r.
 5 groszy wzór 2013 – druga obiegowa moneta pięciogroszowa III Rzeczypospolitej okresu po denominacji z 1 stycznia 1995 r., wprowadzona w 2014 r.

Zobacz też 
 5 groszy polskich